Puotila est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), acteur et imitateur finlandais
 (née en 1935), artiste finlandaise en textile

Toponyme

Puotila, secteur d'Helsinki
Puotila, station du métro d'Helsinki

Voir aussi
Manoir de Puotila, manoir situé à Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois